Skály bezeichnet

Skály u Kváskovic, Gemeinde im Okres Strakonice, Tschechien
Skály u Protivína, Gemeinde im Okres Písek, Tschechien
Skály, Ortsteil von Horní Město, Okres Bruntál, Tschechien
Skály, Ortsteil von Teplice nad Metují, Okres Náchod, Tschechien
die Burg Skály in der Gemeinde Teplice nach Metují, Okres Náchod, Tschechien
die Burg Štarkov, auch Burg Skály, in Nový Jimramov, Okres Žďár nad Sázavou